Estepilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cistus albidus; o
 el nombre común de la planta Cistus clusii. 
 el nombre común de la planta '''''Digitalis obscura;